Az 1988–1989-es magyar női röplabdabajnokság a negyvennegyedik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban húsz csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (A csoport: 1-10. helyért, B csoport: 11-20. helyért) két kört játszottak. Az alapszakasz után az A csoport 1-4. és 5-8. helyezettjei az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak, majd play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért. Az A csoport 9-10. és a B csoport 1-2. helyezettjei egymás közt négy kört játszottak a 9-12. helyért, míg a B csoport 3-10. helyezettjei az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak a 13-20. helyért.

A Kaposvári Vasas Izzó új neve Kaposvári Tungsram lett.

A Rákosmenti TK csapatát átvette a Kőbányai Közért SK.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–4. helyért

5–8. helyért 

Negyeddöntő: Tungsram SC–Hungalu ATSC 3:0, 3:2 és Újpesti Dózsa–BSE 1:3, 3:2, 3:0 és Vasas SC–Alba Volán 3:0, 3:1 és BVSC–Eger SE 2:3, 0:3

Elődöntő: Tungsram SC–Eger SE 3:0, 0:3, 3:0 és Újpesti Dózsa–Vasas SC 3:2, 0:3, 0:3

Döntő: Tungsram SC–Vasas SC 1:3, 0:3

3. helyért: Újpesti Dózsa–Eger SE 3:2, 0:3, 2:3

5–8. helyért: BVSC–Hungalu ATSC 3:0, 3:0 és Alba Volán–BSE 2:3, 3:1, 3:1

5. helyért: BVSC–Alba Volán 2:3, 0:3

7. helyért: BSE–Hungalu ATSC 3:0, 3:1

9–12. helyért

13–20. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1989
Népsport 1988.12.17., 11.28. (alapszakasz) 1989.02.06., 02.24., 02.25., 02.27., 03.03., 03.04., 03.06., 03.17., 03.18., 03.19., 03.20. (rájátszás)

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag